Villameriel de Cerrato puede referirse, por confusión entre los nombres, a uno de estos dos municipios de la provincia de Palencia, en España:
 Villameriel;
 Villamuriel de Cerrato.